Porat může znamenat:
 Porat – vesnice typu mošav v Izraeli, v Centrálním distriktu, v Oblastní radě Lev ha-Šaron
 Porat – vesnice a přímořské letovisko v Chorvatsku v Přímořsko-gorskokotarské župě
 Červar Porat – vesnice a přímořské letovisko v Chorvatsku v Istrijské župě, spadající pod opčinu města Poreč
 Chanan Porat – izraelský politik
 Dina Porat – profesorka na Telavivské univerzitě, obor historie židovského národa
 Mordechaj Ben Porat – bývalý izraelský politik